А́ба Ма́ксович Кор (, Литва — 2007) — российский советский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился 18 ноября 1923 года в Литве. В Великую Отечественную войну сражался рядовым в составе 16-й отдельной Литовской дивизии. Был тяжело ранен. С 1944 жил и работал в Ленинграде. В 1944—1950 учился на живописном факультете ЛИЖСА имени И. Е. Репина, занимался у Вениамина Белкина, Михаила Бернштейна, Павла Наумова, Андрея Мыльникова. Окончил институт по мастерской В. М. Орешникова с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Комсомольцы у Н. Островского».

Участвовал в выставках с 1950 года. В 1960—1970 иллюстрировал журналы «Дружба», «Звёздочка», «Костёр». Произведения художника находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.

Работы 
Автор пейзажей и жанровых картин:
 «Праздничный Невский»,
 «Праздник» (1964),
 «В Октябрьские праздники» (1965),
 «Туман»,
 «Памятник Петру I» (1970),
 «Весна» (1971),
 «Улица Желябова. Май»,
 «Октябрьские праздники» (1975),
 «За окном» (1976) и другие.

Награды 
 медаль «За отвагу»,
 медаль «За победу над Германией».

Примечания

Источники 
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. Л., Художник РСФСР, 1970. С.17.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1972. С.10.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1983. С.9.
 40 лет Великой победы. Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. Л., Художник РСФСР, 1990. С.10.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Л., Художник РСФСР, 1987. С.61.
 Связь времен. 1932—1997. Художники — члены Санкт-Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. СПб., 1997. С.289.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. London, Izomar Limited, 1998.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. М., СХ России, 2000. С.143.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. СПб., Петрополь, 2003. С.181.
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПБ., НП-Принт, 2007. С.403. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. СПб., Первоцвет, 2007. С.62.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников